Chiesa di Nostra Signora di Bonaria ad Armungia
 Chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Dorgali
 Chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Osilo